Lückert ist der Name folgender Orte:

 Lückert (Hennef), ein Ortsteil der Stadt Hennef (Sieg), Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen

Lückert ist der Familienname folgender Personen:

 Brigitte Lückert (1943–2020), deutsche Pädagogin und Politikerin (SPD) in Bremerhaven
 Heinz-Rolf Lückert (1913–1992), deutscher Psychologe und Universitätsprofessor in München
 Manfred Lückert (1947–2021), Autor zur Thüringer und hessischen Geschichte
 Roberto Lückert León (* 1939), venezolanischer Geistlicher, Erzbischof von Coro
 Wilfried Lückert (1920–2015), deutscher Jurist und letzter Oberkreisdirektor des Kreises Wittgenstein
 Wilhelm Lückert (1905–1970), deutscher Pädagoge

Siehe auch:
 Lücker